Блаж Кралєвич (1947-1992) — військовий діяч боснійських хорватів в перші місяці Боснійської війни
 Блаж Грегорц (1990) — словенський хокеїст, захисник

Блаж — місто, повіт Алба
 Блаж — село, повіт Олт

Див. також 
 Блаж-Юс